Il cardinale Lambertini – opera teatrale di Alfredo Testoni del 1905
 Il cardinale Lambertini – film di Parsifal Bassi del 1934
 Il cardinale Lambertini – film di Giorgio Pàstina del 1954